Яновский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в Белоруссии и России:

Белоруссия 
 Яновский сельсовет — сельсовет в Ветковском районе Гомельской области.
 Яновский сельсовет — сельсовет в Краснопольском районе Могилёвской области.
 Яновский сельсовет — упразднённый сельсовет в Хотимском районе Могилёвской области.

Россия 
 Яновский сельсовет — в Заринском районе Алтайского края.
 Яновский сельсовет — в Сергачском районе Нижегородской области.